Сельское поселение «Село Троицкое»:

 Сельское поселение «Село Троицкое» — муниципальное образование в составе Нанайского района Хабаровского края. Единственным населённым пунктом сельского поселения является село Троицкое.
 Сельское поселение «Село Троицкое» — муниципальное образование в составе Жуковского района Калужской области.